21st Century () — девятый альбом немецкой группы Blue System, выпущенный 21 марта 1994 года под лейблом BMG Ariola. С альбома было выпущено два сингла — «6 Years — 6 Nights» и «That’s Love».

Об альбоме 
Тематикой девятого альбома Blue System является конец 20 века и скорое начало нового 21 века. Этому посвящено несколько композиций: «Welcome to the 21st Century» («Добро пожаловать в 21 век»), первая композиция, открывающая весь альбом и в названии которой уже упоминается грядущий век; «6 Years — 6 Nights» («6 Лет — 6 Ночей»), первый сингл с альбома, в названии которого содержится намек на то, что до конца 20 века осталось 6 лет; «21st Century», одноимённая композиция, 10 песня в альбоме; «See You In The 22nd Century» («Увидимся в 22 веке») финальная песня в альбоме, длящаяся так же как и первая песня, минута и несколько секунд.

Позиция в чартах

Синглы с альбома

Примечания 

Альбомы Blue System